Све́тлое — название географических объектов.

Населённые пункты 

Казахстан
 Светлое — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Светлое — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Светлое — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия
 Светлое — село в Завьяловском районе Алтайского края.
 Светлое — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Светлое — посёлок в Гурьевском муниципальном округе Калининградской области.
 Светлое — железнодорожная станция и населённый пункт в Гурьевском муниципальном округе Калининградской области.
 Светлое — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Светлое — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Светлое — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Светлое — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Светлое — село в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Светлое — село в Здвинском районе Новосибирской области.
 Светлое — село в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Светлое — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Светлое — село в городском округе Сухой Лог Свердловской области.
 Светлое — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Светлое — село в Воткинском районе Удмуртии.
 Светлое — село в Чесменском районе Челябинской области.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Светлое — село в Джанкойском районе.
 Светлое — исчезнувшее село в Кировском районе.
 Светлое — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина
 Светлое — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Светлое — село в Ковельском районе Волынской области.
 Светлое — село в составе города Мирноград Донецкой области.
 Светлое — посёлок в Добропольском районе Донецкой области.
 Светлое — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Светлое — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Светлое — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Светлое — село в Мироновском районе Киевской области.
 Светлое — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Светлое — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Светлое — село в Старобельском районе Луганской области.
 Светлое — посёлок в Лиманском районе Одесской области.
 Светлое — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Светлое — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Светлое — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Светлое (до 2016 г. — Ульяновка Вторая) — село в Красиловском районе Хмельницкой области.

Озёра

Россия

Алтайский край 
 Светлое — озеро в Советском районе.

Калмыкия 
 Светлое — солёное озеро в Калмыкии.

Карелия 
 Светлое — озеро в Медвежьегорском районе.

Ленининградская область 
 Светлое — озеро в Выборгском районе.

Марий Эл 
 Светлое — озеро в Марий Эл, памятник природы республиканского значения.

Мурманская область 
 Светлое — озеро в Ловозерском районе.
 Светлое — озеро в Печенгском районе.

Пермский край 
 Светлое — озеро в Березниках.
 Светлое — озеро в Берёзовском районе.
 Светлое — озеро в Гайнском районе.
 Светлое — озеро в Кишертском районе.
 Светлое — озеро в Кунгурском районе.
 Светлое — озеро в Чердынском районе.

Псковская область 
 Светлое — озеро в Локнянском районе.
 Светлое — озеро в Алольской волости Пустошкинского района.
 Светлое — озеро в Щукинской волости Пустошкинского района.

Рязанская область 
 Светлое — озеро в Касимовском районе.

Свердловская область 
 Светлое — озеро в Ивдельском городском округе.
 Светлое — озеро в Кировградском городском округе.
 Светлое — озеро в Североуральском городском округе.
 Светлое — озеро в Серовском городском округе.
 Светлое — озеро в Сосьвинском городском округе.
 Светлое — озеро в Таборинском районе.

Тверская область 
 Светлое — озеро в Рамешковском районе.
 Светлое — озеро в Калининском районе.

Тюменская область 
 Светлое — озеро в Армизонском районе.
 Светлое — озеро в Нижнетавдинском районе.
 Светлое — озеро в Тобольском районе.
 Светлое — озеро в Уватском районе.

Ульяновская область 
 Светлое — озеро в Николаевском районе.

Челябинская область 
 Светлое — озеро в Брединском районе.
 Светлое — озеро в Варненском районе.
 Светлое — озеро в Карабашском городском округе.
 Светлое — озеро в Карталинском районе.
 Светлое — озеро в Каслинском районе.
 Светлое — озеро в Красноармейском районе.
 Светлое — озеро в Нагайбакском районе.
 Светлое — озеро в Октябрьском районе.
 Светлое — озеро в Пластовском районе.
 Светлое — озеро в Чесменском районе.

Чувашия 
 Светлое — озеро в Чебоксарском районе.

Казахстан

Костанайская область 
 Светлое — озеро в Михайловском сельском округе Карабалыкского района.
 Светлое — озеро в Урнекском сельском округе Карабалыкского района.

Северо-Казахстанская область 
 Светлое — озеро в Жамбылском районе.

Другое 
 «Светлое» — радиоастрономическая обсерватория, расположенная в деревне Светлое Приозерского района Ленинградской области.

См. также 
 Светлое Озеро
 Светлое будущее